Mindaugas Kieras (né le  à Elektrėnai en Lituanie) est un joueur professionnel de hockey sur glace lituanien.

Carrière de joueur 
Joueur lituanien évoluant pour le SC Energija en Lituanie. Il aussi évolué en Écosse et en Angleterre deux saisons. Au niveau international, il représente son pays depuis 1997.

En 2009-10, il retourna en Angleterre pour y évoluer avec le Basingstoke Bison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 ||SC Energija ||EEHL ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||SC Energija ||EEHL ||18 ||4 ||2 ||6 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||SC Energija ||Lietuvos ledo ritulio lyga || || || || || || || || || ||
|-
|2000-2001 ||SC Energija ||EEHL ||29 ||2 ||8 ||10 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||SC Energija ||EEHL Div. B ||20 ||8 ||3 ||11 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||SC Energija ||Lietuvos ledo ritulio lyga || || || || || || || || || ||
|-
|2002-2003 ||HK Nioman Hrodna ||EEHL ||12 ||0 ||0 ||0 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||SC Energija ||Latvijas čempionāts ||21 ||3 ||4 ||7 ||71 ||8 ||1 ||1 ||2 ||18
|-
|rowspan="3"|2004-2005 ||Édimbourg Capitals ||Winter Cup ||1 ||1 ||3 ||4 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Édimbourg Capitals ||Crossover League ||14 ||0 ||2 ||2 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Édimbourg Capitals ||BNL ||25 ||0 ||3 ||3 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Solihull Barons ||English National Premier League Cup ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2005-2006 ||Solihull Barons ||EPIHL ||25 ||13 ||8 ||21 ||94 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Milton Keynes Lightning ||EPIHL ||24 ||10 ||14 ||24 ||32 ||7 ||3 ||3 ||6 ||2
|-
|2006-2007 ||Milton Keynes Lightning ||EPIHL ||36 ||20 ||23 ||43 ||115 ||6 ||1 ||5 ||6 ||20
|-
|2007-2008 ||DHK Latgale ||Latvijas čempionāts ||43 ||4 ||20 ||24 ||124 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||SC Energija ||Latvijas čempionāts ||27 ||15 ||26 ||41 ||89 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Basingstoke Bison ||EPIHL ||53 ||13 ||49 ||62 ||100 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 ||Basingstoke Bison ||EPIHL ||54 ||15 ||32 ||47 ||48 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2011-2012 || Slough Jets ||EPIHL ||54 ||14 ||18 ||32 ||66 ||4 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
|2012-2013 || Slough Jets ||EPIHL ||54 ||16 ||33 ||49 ||62 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2013-2014 || Slough Jets ||EPIHL ||52 ||16 ||28 ||44 ||89 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2014-2015 ||SC Energija || Biélorussie 2 || 40|| 16||38 ||54 || 72|| 3||1 ||0 || 1|| 2
|-
||Hockey Punks || Lituanie || 1||2 ||0 || 2||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2015-2016 || SC Energija || Biélorussie 2 || 1 || 1 || 1 || 2 || 0 || 4 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2015-2016 || Hockey Punks || Lituanie || 21 || 14 || 21 || 35 || 26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2016-2017 || Hockey Punks || Lituanie || 24 || 11 || 19 || 30 || 24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || Hockey Punks || Lituanie ||6 || 4 || 4 || 8 || 4 ||6 ||6 ||5 ||11 || 2

Internationales 

|1997 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior D || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"|
|- 
|1999 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde junior C || 4 || 2 || 0 || 2 || 4 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|1999 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde C || 4 || 0 || 1 || 1 || 4 ||align="left"| Médaille de bronze
|- 
|2000 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde junior C || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"||-
|2000 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde C || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 ||align="left"|
|- 
|2001 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"||-
|2002 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 2 || 4 || 6 || 10 ||align="left"| Médaille d'or|- 
|2003 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 8 ||align="left"|
|-
|2004 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 2 || 2 || 4 || 29 ||align="left"| Médaille d'or
|- 
|2005 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"||-
|2006 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 14 ||align="left"| Médaille d'argent|-
|2007 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 10 ||align="left"|
|-
|2008 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 1 || 3 || 8 ||align="left"||-
|2009 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Qualification olympique C || 3 || 0 || 2 || 2 || 2 ||align="left"|
|-
|2009 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 27 ||align="left"||- 
|2010 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 0 || 1 || 16 ||align="left"|
|- 
|2011 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 2 || 4 || 10 ||align="left"||- 
|2012 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1B || 3 || 1 || 2 || 3 || 2 ||align="left"|
|- 
|2013 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1B || 5 || 0 || 0 || 0 || 8 ||align="left"||- 
|2014 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1B || 5 || 1 || 3 || 4 || 2 ||align="left"|
|- 
|2015 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1B || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 ||align="left"||- 
|2016 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 1 || 1 || 6 ||align="left"|Non qualifié
|- 
|2016 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1B || 5 || 1 || 1 || 2 || 16 ||align="left"||- 
|2017 ||align="left"| Lituanie ||align="left"| Championnat du monde div. 1B || 5 || 1 || 2 || 3 || 0 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en juin 1980
Naissance à Elektrėnai
Joueur international lituanien de hockey sur glace
Joueur des Édimbourg Capitals
Joueur du Basingstoke Bison
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Milton Keynes Lightning